

Betonung 
Jedes isländische Wort trägt seine Betonung auf der ersten Silbe.
Jeder Vokal kann sowohl lang als auch kurz sein. Das gilt auch für Diphthonge. Sie sind lang, wenn ein einzelner Konsonant folgt oder wenn eine Kombination aus p, t, k, s + r, j, v folgt. Demnach ist das e im Eigennamen Esja [] lang. Unbetonte Silben sind immer kurz bis mittellang, aber nie lang.

Vokale 

Man beachte, dass die Langvokale [], [] und [] in der Praxis meist wie [], [] und [] ausgesprochen werden, aber nur selten als Diphthonge notiert werden. Genauer wäre also vera [], koma [], gömul [] usw.

Konsonanten 

Anmerkung: Die Plosivlaute , ,  und  sind immer stimmlos und unterscheiden sich nur in der Aspiration sowie in der Stimmhaftigkeit vorangehender Nasale und Liquide (vgl. lambi vs lampi und Björg vs Björk). In ihren nicht aspirierten Versionen werden sie in der Lautschrift auch oft als [], [], [] und [] wiedergegeben.

Besonderheiten in der Aussprache

Anmerkungen 
Jeder Konsonant wird lang gesprochen, wenn er doppelt geschrieben wird (fyrrum []). Ausnahmen sind p, t, k, sie werden wie erwähnt präaspiriert. Folgt auf einen Doppelkonsonanten ein weiterer Konsonant, erscheint der Doppelkonsonant als einzelner (allt []). Die Kombination hé wird immer wie hje behandelt (hérna []). Das Wort guð hat (in allen Zusammensetzungen) eine unregelmäßige Aussprache: Guð [] ; Guðmundur []. Des Weiteren wird das i in allen Formen des Wortes illur wie  statt wie  ausgesprochen, also: illur [] ; illa [].

Außerdem unregelmäßig:

mega [] (wegen megið [])

spegla [] (wegen spegill [])

fegnir [] (wegen feginn [])

Aussprachevarianten 
Es gibt im Isländischen einige Aussprachevarianten, vergleichbar mit Dialekten. Mit Ausnahme des Norðlenska sind diese jedoch stetig im Rückgang begriffen.

Norðlenska 
In der nordisländischen Variante werden die Plosive auch im Wortinneren aspiriert. Dies geschieht nach langen Vokalen sowie nach ð, l, m und n, welche wiederum ihre Stimmhaftigkeit beibehalten. Beispiele:

 api []
 vanta []

Skaftfellska 
In den Gegenden um Skaftafell entfällt die Diphthongierung vor /gi/:
 bogi []
 lagi []

Ebenso entfällt der d-Einschub bei /rl/ und /rn/:
 barn []
 perla []

Des Weiteren wird zwischen /hv/ und /kv/ unterschieden:
 kver []
 hver []

Vestfirska 
Für die Dialekte der Westfjorde ist die Monophthongisierung vor /ng/ und /nk/ charakteristisch, insbesondere von /a/ und /ö/:
 langur []
 löng []

Flámæli 
Ein für einige Zeit sehr dominantes und geographisch nur schwer einzugrenzendes Phänomen ist das flámæli. Hier fielen die langen Vokale /i/ und /e/ zu , und /u/ und /ö/ zu  zusammen.

 sykur / sekur []
 stuð / stöð []

Da diese Aussprache wegen der erhöhten Anzahl gleichklingender Wörter Verständigungsschwierigkeiten bereitete, wurde sie den Isländern in den 1950ern und 60ern mittels verschiedener Kampagnen „abtrainiert“ und gilt heute praktisch als ausgestorben.

Weblinks 
 Hörprobe für Isländisch Ausschnitt aus dem kleinen Prinzen.
 forvo.com - Datenbank mit über 13.000 gesprochenen Wörtern und Hörbeispielen.
 Íslenskar mállýskur - Dialektvarianten mit zahlreichen Hörbeispielen

Aussprache
Islandische Aussprache
Islandisch